Пара Боб Брайан / Майк Брайан — победители турнира.

Прошлогодние победители — пара Лукаш Длоуги / Пол Хенли — не защищали свой титул.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Максим Мирный /  Даниэль Нестор ''(Четвертьфинал)

<li>  Марцин Матковски /  Мариуш Фирстенберг (Первый раунд)
<li>  Роберт Линдстедт /  Хория Текэу (Первый раунд)

Сетка

Ссылки 
 Сетка турнира 

Международный теннисный турнир в Сиднее 2012